Localidades nos Estados Unidos
 Collins (Geórgia)
 Collins (Iowa)
 Collins (Mississippi)
 Collins (Missouri)
 Collins (Ohio)
 Collins Park

Desambiguações de topônimos